Floch steht für:
 Floch (Berg), ein Berg in den Kitzbüheler Alpen in Österreich

Floch ist der Familienname folgender Personen: 
 Josef Floch (1894–1977), US-amerikanischer Maler 
 Louis Floch (* 1947), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Le Floch